Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Петра Квітова.  Квітова зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Сара Еррані з рахунком 6–2, 1–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверосіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Таміра Пашек (знялась через вірусне захворювання)
  Карла Суарес Наварро (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)  Олена Весніна (2-ге коло, знялася)
  Уршуля Радванська (кваліфікувалася)
  Цветана Піронкова (1 коло)
  Крістіна Макгейл (2 коло)
  Чжен Цзє (кваліфікувалася)
  Симона Халеп ''(2-ге коло, знялась через травму спини)
}}

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Карла Суарес Наварро

 Сітка 

 Перший кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=Alt
| RD1-team1= Марта Домаховська
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Світлана Кузнецова
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Місакі Дой
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Дарія Гаврилова
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Чагла Бююкакчай
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Чжан Шуай
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=
| RD1-team7=| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Цветана Піронкова
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1= Світлана Кузнецова
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Дарія Гаврилова
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Чжан Шуай
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4=
| RD2-team4=

 Третій кваліфаєр 

 Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=4
| RD1-team1= Уршуля Радванська
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Юлія Бейгельзимер
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2='''6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Марія Елена Камерін
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2013
Dubai Tennis Championships